Колючехвостые стрижи, или иглохвостые стрижи (), — род птиц семейства стрижиных. 

Длина тела до 18 см, масса до 140 г. Концы рулевых перьев острые, напоминают иглы.

Обитают в Юго-Восточной и Южной Азии, на Дальнем Востоке. Иглохвостый стриж, встречающийся на российском Дальнем Востоке и юге Сибири, зимует в Австралии.

Классификация 
На март 2019 года в род включают 4 вида:

Примечания 

Стрижиные
Роды птиц